Vanna (eiland), een eiland in Noorwegen.
 Vanna (zangeres), een zangeres uit Kroatië.
 Vanna (geslacht), een geslacht van vlinders.
 Vanna (band), een Amerikaanse rockband.